Owtschinnikowa ist der Familienname folgender Personen:

 Bronislawa Borissowna Owtschinnikowa (* 1941), sowjetisch-russische Mittelalterhistorikerin und Hochschullehrerin
 Darja Alexandrowna Owtschinnikowa (* 1995), russische Skirennläuferin
 Jelena Walerjewna Owtschinnikowa (* 1982), russische Synchronschwimmerin
 Kristina Owtschinnikowa (* 2001), kasachische Hochspringerin
 Marija Owtschinnikowa (* 1998), kasachische Weit- und Dreispringerin